

Мніхув — село в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Мніхув — село в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства